Beschouwing (argumentatieleer)
 Contemplatie, in de filosofie